Wilhelm His ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm His (Mediziner, 1831) (1831–1904), schweizerisch-deutscher Anatom
 Wilhelm His (Mediziner, 1863) (1863–1934), deutscher Internist